Населені пункти в Чехії:

 Кбел (Колін)
 Кбел (Плзень-південь)